Людмила Николаевна (Лея Фроимовна) Сталь (, Екатеринослав — , Москва) — деятель революционного движения в России и международного женского движения. Член РСДРП с 1897 года.

Биография 
Родилась в семье фабриканта Фроима Абрамовича Заславского. В революционном движении с 1890 года. Вела партийную работу в Петербурге, Одессе, Курске, Москве, Екатеринославе, была членом местных комитетов РСДРП. Неоднократно арестовывалась и ссылалась.

С 1907 года — в эмиграции; работала в большевистской секции в Париже, во французской социалистической партии. В 1912—1914 годах сотрудничала в газете «Правда», была членом редколлегии журнала «Работница». После Февральской революции 1917 — агитатор Петербургского комитета РСДРП(б). Участвовала в работе 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б); с августа — в Кронштадте, член Президиума комитета РСДРП(б) и Исполкома Совета. В 1918—1920 годах — на политпросветработе в Красной Армии, член Уфимского, Вятского губкомов РКП(б).

С 1920 года — заведующая отделом работниц Кавказского бюро РКП(б), член Международного женского секретариата Исполкома Коминтерна (1921‒1923), сотрудник отдела работниц ЦК РКП(б), заведующая отделом массовой литературы для работниц и крестьянок в Госиздате; одновременно с 1924 года — редактор журнала «Коммунистка». С 1928 года — на научной работе в Музее Революции СССР. Делегат VIII и XVI съездов РКП/ВКП(б).

Скончалась 23 апреля 1939 года, похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. Колумбарий, 2 секция (старая территория кладбища).

Награды 
 Орден Ленина

Сочинения 
 Две коммуны. — Вятка, 1919;
 Что дал работнице и крестьянке 1905 год. — М.—Л., 1926;
 Год за тюремной решёткой. — М.—Л., 1926;
 Чему учил В. И. Ленин работниц и крестьянок (1926);
 Печать и женское коммунистическое движение (1927);
 Работницы и крестьянки о Ленине (1928);
 Н. К. Крупская: Очерк жизни и деятельности. — М., 1928;
 Мария Ершова // Ершова М. Наши дни. — М.-Л., 1928. — С. 3-4;
 Работать по-новому, по-революционному (1929);
 Комсомол на экзамене коллективизации (1929) — в соавт.;
 Перед великим пятым годом (1930);
 Выполним заветы Ленина на культурном фронте (1930);
 Работница и крестьянка в культпоходе (1931);
 Итоги и перспективы работы ОДН (1931);
 В Сибирь и обратно // Путь к Октябрю: Сб. воспоминаний, статей и документов. Вып. 5. — М.—Л., 1926. — С. 231—246;
 Работа парижской секции большевиков среди француз. работниц в 1914—1916 гг. // Борьба классов. — 1934. — № 9. — С. 17-24;
 Вождь Октября // Воспоминания о В. И. Ленине. В 5 т. — Т. 3. — М., 1969. — С. 112—114.

Примечания

Литература 
 Ленин В. И. ПСС, 5-е изд. Справочный том, ч.2.С.474.
 История Екатеринославской социал-демократической организации.1889-1903 гг. Воспоминания, документы, литературные и художественные материалы. Собраны и редактированы М. А. Рубачем. С.1. Екатеринослав. Типо-Литография Екатерининс.жел.дор.1923 года.
 Невский В. Очерки по истории Российской Коммунистической партии. Часть первая. Глава V. Первый период истории русской соц.-демократии.-Группа «Освобождение Труда» и переход от народнических кружков к соц.-демократии в России. (1884—1899 г.г.)-Рабочее движение и соц.-демократические организации I половины 90-х г.г. Прибой. Петроград.1923 г. С.321.
 Славные большевички. М.1958.
 У истоков партии.2-е изд. 1969 г.
 Морозова В. А. Мост Вздохов.-М.:Детская литература.1976.
 Сотников Б.Тиран Сталин.1972 г.
 Успенский. Тайный советник вождя.2000.
 Саймон Монтефиоре. Молодой Сталин. 2005.

Члены РСДРП
Члены Исполкома Коминтерна
Большевики
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Социалисты Франции
Женщины-политики России